Ас-Судайри () — влиятельный аравийский род, находящийся в родстве с королевской династией Аль Сауд, занимающий значительное положение в политической системе Саудовской Аравии с момента создания Королевства.
Принцы из династии Аль Сауд начиная с XIX века часто берут в жёны представительниц рода ас-Судайри, поэтому матерями многих членов саудовской королевской династии были женщины ас-Судайри (в их числе основатель Саудовского королевства король Абд аль-Азиз, а также его сыновья король Фахд, бывшие наследные принцы Султан и Наиф и король Салман).

Происхождение и история рода 
Род Ас-Судайри относится к племени Бадарин и происходит из города Эль-Гат (провинция Эр-Рияд), которым представители рода управляют до сих пор. Кроме того, представители рода Ас-Судайри управляли и управляют многими иными административными единицами Саудовской Аравии, например, Абд ар-Рахман бин Мухаммад Ас-Судайри (ум. 2006) был амиром в 1939—1943 города Эль-Зафир — бывшего административного центра провинции Эль-Баха. Позиции рода Ас-Судайри довольно сильны в провинции Эль-Джауф, которую они полностью контролировали вплоть до 1998 года, будучи фактически наследственными эмирами (наместниками) этой провинции с 1930 года. Кроме того, из Ас-Судайри назначались эмиры (губернаторы) и иных провинций Королевства: Асир, Табук, Джизан, Наджран, Эль-Худуд эш-Шамалийя.

Правители Эль-Гата из рода Ас-Судайри 
 амир Хусейн бин Ахмад бин Абдаллах 
 амир Сулайман бин Хусейн
 амир Мухаммад I бин Турки
 амир  (ум. 1823)
 амир  (ум. 1860)
 Абд аль-Мохсин бин Ахмад
 Насер I бин Абд аль-Мохсин
  (ум. 1903)
  (ум. 1934)
 Саад I бин Абд аль-Мохсин бин Ахмад
  (1901—1960)
 Насер II бин Саад бин Абд аль-Мохсин
 Саад II бин Насер бин Саад
 Фахд бин Саад бин Абд аль-Мохсин
 Саад III бин Фахд бин Саад
 Абдаллах II бин Насер (нынешний губернатор (2012 год))

Генеалогия рода Ас-Судайри 

 Турки Ас-Судайри
 └─Мухаммад I, амир округа Эль-Гат
   ├─ (ум. 1823), амир округа Эль-Гат 
   │ └─Абдаллах, известный поэт
   │   └─ (ум. 1903), амир округа Эль-Гат
   │     ├─Мухаммад (ум. 1909)
   │     │ ├─Ахмед
   │     │ └─Насер
   │     ├─Сулейман I (ум. 1914)
   │     │ └─Турки
   │     │   └─ (ум. 1985), эмир провинции Табук (1972—1980), советник министра внутренних дел (с 1980) 
   │     │     ├─Мухаммад 
   │     │     │ └─Фейсал, Сулейман, Мишари
   │     │     ├─Наиф 
   │     │     │ └─Султан
   │     │     ├─Фахд 
   │     │     │ └─Мусаид, Сауд, Салман, Абдаллах, Мухаммад
   │     │     ├─Фейсал
   │     │     ├─Султан 
   │     │     └─Турки 
   │     ├─Абд аль-Азиз (ум. 1905), детей не имел
   │     ├─ (1891—1986), шейх клана ас-Судайри (с 1934)
   │     │ ├─Мухаммад, детей не имел
   │     │ └─ (1931—2008), губернатор округа Эль-Кунфуза 
   │     │   ├─ (р. 1960), доктор философии, заместитель министра по делам ислама
   │     │   ├─Мухаммад, доктор наук, помощник генерального директора образования провинции Эр-Рияд
   │     │   ├─Фейсал, доктор наук, сотрудник МИД 
   │     │   ├─Мутаиб, профессор
   │     │   ├─Сауд, сотрудник МИД 
   │     │   ├─Турки, офицер
   │     │   ├─Ахмад, офицер
   │     │   ├─Мишаал, бизнесмен
   │     │   └─Бандар, офицер, сотрудник Министерства обороны
   │     ├─Абд ар-Рахман
   │     │ ├─Турки
   │     │ ├─Сауд
   │     │ ├─Мухаммад
   │     │ └─Абд ар-Рахман
   │     ├─ (р. 1898)
   │     │ └─Сулейман
   │     ├─Саад
   │     │ ├─Абд ар-Рахман
   │     │ ├─Мухаммад 
   │     │ ├─Наиф
   │     │ ├─Турки
   │     │ ├─Абд аль-Мохсин
   │     │ └─Фахд
   │     └─ (1901—1993), губернатор округов Тарфа, Эль-Кунфуза и Рит, эмир провинции Джизан
   │       ├─Халид 
   │       │ └─Абд ар-Рахман, Салман, Абдаллах, Фаррадж, Мусаид, Саад, Наиф, Фейсал, Фахд, Мухаммад
   │       ├─Турки
   │       │ └─Талал, Мухаммад 
   │       ├─Абд аль-Азиз
   │       │ └─Турки, Салман, Султан, Ахмед, Мухаммад 
   │       ├─Бумердес, генерал-майор
   │       │ └─Мухаммад, Мусаид, Маджид, Мансур
   │       ├─Султан, агент Службы безопасности в провинции Джизан
   │       │ └─Мухаммад, Фахад, Абд аль-Азиз
   │       ├─Фейсал, генерал-майор
   │       │ └─Абд ар-Рахман, Султан, Халид 
   │       ├─Мухаммад, профессор Университета им. короля Сауда
   │       │ └─Ахмад, Абд аль-Азиз, Наваф, Бадр
   │       ├─Сауд 
   │       │ └─Мишаал, Зайд, Ахмад
   │       └─Наваф, лейтенант
   │         └─Ахмад
   ├─Абд аль-Мохсин, не оставил потомства
   ├─Насер, не оставил потомства 
   ├─Фаррадж, не оставил потомства
   └─ (ум. 1860), амир округа Эль-Гат 
     ├─ (ум. 1908/9), жена амира Абд ар-Рахман аль-Сауда, мать короля Абд аль-Азиза
     ├─Абд аль-Мохсин, губернатор округа Эль-Гат 
     │ ├─Насер I, губернатор округа Эль-Гат  
     │ └─Саад I, губернатор округа Эль-Гат  
     │   ├─Абдаллах I, губернатор округа Эль-Гат 
     │   ├─Насер II, губернатор округа Эль-Гат 
     │   │ ├─Саад II, губернатор округа Эль-Гат 
     │   │ └─Абдаллах II, губернатор округа Эль-Гат  
     │   └─Фахд, губернатор округа Эль-Гат 
     │     └─Саад III, губернатор округа Эль-Гат 
     ├─Мухаммад
     │ └─ (ум. 1934), губернатор округа Эль-Гат 
     │   ├─ (1900—1969), жена короля Абд аль-Азиза, мать "Семёрки Судайри"
     │   ├─ (1900—1977), эмир провинций Асир (1934—1941) и Джизан (1941—1977)
     │   │ ├─Фахд
     │   │ │ └─Халид, Мухаммад, Джевель, Хайфа, Фейсал
     │   │ ├─Мухаммад, эмир провинци Джизан (до 2000)
     │   │ │ └─Ахмад, Мансур, Машхур, Турки
     │   │ ├─Халид (ум. 04.2004)
     │   │ │ └─Хисса, Абд аль-Азиз
     │   │ ├─Ахмад
     │   │ │ └─Мунира, Турки, Султан, Салман, Фейсал, Абд ар-Рахман, Халид
     │   │ ├─Абд ар-Рахман
     │   │ │ └─Халид, Турки
     │   │ ├─Абд аль-Мохсин 
     │   │ │ └─Нимат, Фейсал, Мухаммад, Халид, Сауд
     │   │ └─Султан
     │   │   └─Мухаммад, Мамдух, Наваф
     │   ├─ (ум. 1955), эмир провинции Эль-Джауф (1933—1938), министр сельского хозяйства (в 1955)
     │   │ ├─ (р. 1929), губернатор округа Эль-Курайят (1954—1964)
     │   │ │ └─Абд аль-Азиз, Султан, Сахр I, Хишам, Сахр II, Ахмад
     │   │ ├─Султан 
     │   │ │ └─Абдаллах, Сакр, Лейс
     │   │ ├─Наиф
     │   │ │ └─Мусаид
     │   │ └─Салман 
     │   ├─, эмир провинций Джизан (1940—1946), Табук (1951—1955) и Наджран (1980—1986), министр сельского хозяйства (1955—1960)
     │   │ ├─, эмир провинции Наджран (1986—1997)
     │   │ │ └─Машаал, Халид 
     │   │ ├─ (р. 1936), государственный министр и глава управления гражданской службы (1987—1995), 
     │   │ │ председатель госкомиссии по правам человека (2006—2009)
     │   │ │ ├─Зийяд
     │   │ │ │ └─Мишари, Салман, Турки
     │   │ │ └─Тамир, Бадр  
     │   │ ├─Мусаид, офицер
     │   │ ├─Мухаммад
     │   │ │ └─Наваф
     │   │ ├─Ахмад
     │   │ ├─Насер, губернатор округа Эль-Хардж, вице-эмир провинции Наджран
     │   │ ├─Султан, вице-эмир провинции Наджран
     │   │ ├─Мутаиб
     │   │ │ └─Салман, Халид, Фавваз
     │   │ ├─Абдаллах (1947—1965)
     │   │ ├─Аль-Валид, умер молодым
     │   │ ├─Фейсал, генерал авиации
     │   │ └─Абд аль-Азиз, генерал авиации
     │   ├─(1913—1979), поэт, эмир провинций Эль-Джауф (1938—1943), Джизан (1942—1948), Эль-Худуд эш-Шамалийя (1948—1957)
     │   │ ├─Халед
     │   │ │ └─Мишаал, Фейсал, Мухаммад
     │   │ ├─Мишаал
     │   │ ├─Турки
     │   │ │ └─Мухаммад, Наиф, Наваф, Абд аль-Азиз
     │   │ ├─Абдаллах
     │   │ │ └─Наваф, Мухаммад, Абд аль-Азиз, Фахд
     │   │ ├─Султан 
     │   │ │ └─Наиф
     │   │ ├─Ахмад
     │   │ ├─Йазид
     │   │ │ └─Мухаммад, Бадр, Фейсал
     │   │ ├─Сами
     │   │ │ └─Сауд, Султан, Бадр
     │   │ ├─Салман 
     │   │ │ └─Фахд, Халид
     │   │ └─Фахд, Фейсал
     │   ├─ (1920—2006)
     │   │ ├─Фейсал Абу-Маджид, сотрудник МВД
     │   │ │ └─Маджид, Наиф, Султан
     ├─Абд ар-Рахман
     │ └─Ахмад
     │   ├─Абд ар-Рахман
     │   └─Фахд 
     └─Турки

«Семёрка Судайри» 
«Семёркой Судайри» (, ) называли политическую группировку («клан») внутри династии Аль Сауд, состоящую из семи сыновей короля Саудовской Аравии Абд аль-Азиза от его жены Хассы бинт Ахмад Ас-Судайри (1900—1969).
В «клан Судайри» входят:
 король Фахд ибн Абд аль-Азиз аль-Сауд (1921—2005)
 наследный принц Султан ибн Абд аль-Азиз аль-Сауд (1928—2011)
 принц Абдуррахман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (1931—2017)
 наследный принц Наиф ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (1933—2012), министр внутренних дел с 1975 по 2012 годы.
 принц Турки II ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (1932—2016)
 король Салман ибн Абд аль-Азиз Аль Сауд (р. 1935), министр обороны с 5 ноября 2011 года по 23 января 2015. С 23 января 2015 года король Саудовской Аравии.
 принц Ахмад ибн Абд аль-Азиз Аль Сауд (р. 1942), министр внутренних дел с 18 июня по 5 ноября 2012 года.

Источники 
 Васильев А. История Саудовской Аравии. 1745—1973
 Наследником престола в Саудовской Аравии стал министр обороны

С